Gert Blomé – hockeista su ghiaccio svedese
 Heinz-Jürgen Blome – calciatore tedesco
 Kurt Blome – scienziato tedesco nazista
 Nikolaus Blome – giornalista, commentatore televisivo e autore tedesco